DTM může znamenat:

 Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft – německý automobilový závod konaný v letech 1984–1996
 Deutsche Tourenwagen Masters – německý automobilový závod konaný od roku 2000
 digitální technická mapa
 Dynamic Tag Management – softwarový produkt Adobe
 Doin too much – nezvládnutý multitasking
 Letiště Dortmund, IATA kód
 Deterministic Turing machine – varianta Turingova stroje
 digital terrain model – jedna z anglických variant označení pro digitální model terénu (DMT)